Giovanni Brotto (1917-2012) – ciclista italiano
Luigi Brotto (1934) – calciatore italiano